
Termin -{TCM}- ima više značenja.

 -{TCM}- je naziv za hloroform, rastvarač i bivši anestetik.
 -{TCM}- је naziv za tetrahlormetan, ili ugljen-tetrahlorid.
 Tarner klasik muvis je američki filmski TV kanal.